Касаларрейна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 8,13 км². Население — 1373 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции города Логроньо — 39 км.

Покровителем города считается святой Виторес.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи